Glabbeek (Vlaams-Brabant), een gemeente in Vlaams-Brabant
 Glabbeek (Limburg), een voormalige gemeente in Belgisch Limburg, bestaande uit
 Opglabbeek
 Neerglabbeek
 Glabbeek (Waals-Brabant), een voormalige gemeente, nu deelgemeente, in Waals-Brabant